Pedrafita (Biosca), cim del municipi de Biosca (Segarra)
 Pedrafita (Renau), cim del municipi de Renau (Tarragonès)
 Pedrafita do Cebreiro, municipi de la Província de Lugo a Galícia
 Mas de Pedrafita, masia del municipi Rubió
 Mas de Pedrafita (Biosca), masia del municipi de Biosca
 Mas Pedrafita, masia del municipi de Vila-rodona